Interstate 4, een autosnelweg in de Verenigde Staten
 I-4 (Bulgarije), een nationale weg van de eerste klasse in Bulgarije
 I/4 (Tsjechië), een hoofdweg van de eerste klasse in Tsjechië
 I4 (spoorwegrijtuig), een spoorwegrijtuig van de NMBS